В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)
 Мартіна Навратілова (фінал)
 Маргарет Корт (1-ше коло)
 Вірджинія Вейд (чвертьфінал)

 Івонн Гулагонг (півфінал)
 Ольга Морозова (півфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open